Колледж искусства и дизайна Новой Шотландии (NSCAD) — канадский художественный колледж, расположенный в Галифаксе. С момента своего основания он предлагает классы изобразительного и прикладного искусства и промышленного дизайна. Здесь же проходят подготовку будущие преподаватели в области художественного образования для государственных и частных школ. Президент — Дайан Тейлор-Геринг. В колледже обучается свыше 1000 студентов.

История 

Это было одно из первых независимых культурных учреждений в стране, основанное в 1887 году как Школа искусств и дизайна Виктории (в ознаменование золотой годовщины королевы Виктории). Инициатором была британская учительница Анна Леоновенс, которая после пребывания в Азии, где она была наставницей короля Таиланда Рамы IV. (Монгкут) — поселилась в Галифаксе.

Первые занятия проводились в здании Union Bank (на углу улиц Холлис и Принс). В 1890 году школа арендовала три комнаты у Галифаксской академии, а в 1903 году переехала в Старую национальную школу, недалеко от площади Гранд-Парад, где оставалась в течение 54 лет. В 1925 году под руководством первой женщины-директрисы Элизабет Стайринг Натт колледж был переименован в Художественный колледж Новой Шотландии и преобразован в провинциальный государственный институт.

После того, как спектр курсов был расширен и количество студентов резко возросло, в 1957 году университет был вынужден переехать в более крупные здания. Большой четырёхэтажный Церковный зал на Кобург-роуд (недалеко от Университета Далхаузи) был расширен за счет шестиэтажного здания для студий и галерей ещё в 1968 году, а затем колледж был переименован в Колледж искусств и дизайна Новой Шотландии. Под руководством 32-летнего концепт-художника Гарри Кеннеди университет приобрел международную известность, были наняты преподаватели из других стран. В частности, в колледже преподавал немецкий историк искусства Беньямин Бухло. В 1978 году Герхард Рихтер стал приглашенным профессором Колледжа искусств и дизайна Новой Шотландии.

Предлагаемые курсы 

Университет предлагает степени на четырёх факультетах (отделениях). Отделение «Свободное искусство» занимается рисунком, живописью, графикой и скульптурой. Отделение декоративно- прикладного искусства занимается керамикой, дизайном ювелирных изделий, текстильным дизайном, модой и книжным дизайном. Отделение дизайна является междисциплинарным и направлено на общение и взаимодействие в различных СМИ, а также на дизайн продукта. Четвёртое отделение, медиа-арт, предлагает курсы по фотографии, кино, звуку, перформансу, видео, а также по интерактивному дизайну веб-сайтов, рекламе и брошюрам.

Галереи 
В университете функционируют три публичные галереи. В галерее Анны Леоновенс, названной в честь основателя университета, еженедельно демонстрируются работы студентов университета, а иногда и преподавателей в области живописи и графики, медиа-арта, ремесел и дизайна. Кураторская подготовка выставок также осуществляется студентами в рамках двухнедельных проектов дипломной работы. 125 выставок галереи в центре Галифакса ежегодно привлекают более 20 000 посетителей.

Галерея Port Loggia расположена в старом здании в районе порта и, благодаря рассеянному естественному освещению и открытому расположению с видом на территорию порта, является местом для презентаций СМИ. Галерея семян, расположенная в центре кампуса, предлагает студентам и выпускникам коммерческий маркетинг их работ.

Известные профессора и студенты 
 Йозеф Бойс — профессор (Скульптор), доктор искусствоведения Honoris Causa, 1976
 Джеральд Фергюсон — живописец и художник-концептуалист
 Эрик Фишль — профессор (художник)
 Роберт Франк, доктор изящных искусств honoris causa, 2015
 Дэн Грэм — профессор (скульптор)
 Сара Маклахлан — певица

Литература 
 Peggy Gale (Hrsg.): Artists Talk. 1969—1977. The Press of the Nova Scotia College of Art and Design, Halifax 2004, ISBN 0-919616-40-2
 Garry N. Kennedy, Kenneth Baker, Eric Cameron, Benjamin Buchloh: NSCAD, The Nova Scotia College of Art and Design. The Press of the Nova Scotia College of Art and Design, Halifax 1982, ISBN 0-919616-23-2
 Donald Soucy, Harold Pearse: The First Hundred Years: A History of the Nova Scotia College of Art and Design, University of New Brunswick, Fredericton 1993, ISBN 0-920114-27-X
 R. H. Stacey: Eightytwenty: 100 years of the Nova Scotia College of Art and Design, Art Gallery of Nova Scotia, Halifax 1988, ISBN 0-88871-106-9

Ссылки 
 Сайт университета

Примечания 

1887 год в культуре и искусстве
1887 год в Канаде
Появились в 1880-е годы в Канаде
Художественные высшие учебные заведения
Высшие учебные заведения Галифакса (Новая Шотландия)
Культурные организации Галифакса (Новая Шотландия)
Изобразительное искусство Канады
Колледж искусства и дизайна Новой Шотландии